Шинкаренко — українське прізвище.

 Шинкаренко Аліна (* 1998) — українська плавчиня-синхроністка.
 Шинкаренко Анатолій Андрійович (1937 ?) — радянський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Шинкаренко Василь Федорович ( 1946) — вчений в галузі генетичної і структурної електромеханіки і системології, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України.
 Шинкаренко Вікторія Миколаївна ( 1995) — українська художня гімнастика.
 Шинкаренко Владислав Валерійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, який загинув в ході російського вторгнення в Україну.
 Шинкаренко Владислав Вікторович ( 2001) — український футболіст, півзахисник клубу «Нікополь».
 Шинкаренко Володимир Леонтійович — заслужений лікар України.
 Шинкаренко Дмитро Олександрович ( 2001) — український футболіст, захисник «Маріуполя».
 Шинкаренко Іван Анатолійович ( 1986) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Шинкаренко Ігор Вадимович — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, який загинув в ході російського вторгнення в Україну.
 Шинкаренко Олег Вікторович ( 1976) — український письменник та перекладач.
 Шинкаренко Олександр Олександрович (1991—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Шинкаренко Павло Семенович — український господарник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008).
 Шинкаренко Станіслав Гаврилович (1922—1991) — український радянський живописець.
 Шинкаренко Тетяна Володимирівна ( 1978) — українська гандболістка, призер Олімпійських ігор.
 Шинкаренко Федір Іванович (1913—1964) — радянський військовий діяч, генерал-полковник авіації, Герой Радянського Союзу.
 Шинкаренко Ярослав Сергійович (1999—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища на -енко